Лијанет Борего () је кубанска глумица, манекенка и балерина.

Филмографија

Теленовеле

Спољашње везе 

 

Рођени 1988.
Кубански глумци
Балерине
Манекени